Едвард Исповедник (; ца. 1004 — 4/5. јануар 1066) био је англосаксонски краљ од 1042. године, по којем су названи англосаксонски правни обичаји, кодификовани после његове смрти, „Leges Edwardi confessoris“.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 

Умрли 1066.
Династија Весекс
Краљеви Енглеске
Владари у Европи у XI веку
Светитељи